O termo Tengen pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Tengen - Cidade da Alemanha
Tengen - Ponto Central do Tabuleiro de Go

Desambiguação